

Теттл — місто, штат Північна Дакота
 Теттл — місто, штат Оклахома
 Теттл — переписна місцевість, штат Каліфорнія